Op de US Open 2006 speelden de mannen  in het dubbelspel van 28 augustus tot en met 10 september. De als zesde geplaatste Tsjech Martin Damm en de Indiër Leander Paes wonnen het toernooi door in de finale de als tweede geplaatste Zweed Jonas Björkman en Wit-Rus Maks Mirni met 6-7(5), 6-4 en 6-3 te verslaan.

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website US Open
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2006